Tacyt (Publius Cornelius Tacitus) – historyk rzymski
 Tacyt (Marcus Claudius Tacitus) – cesarz rzymski panujący w latach 275–276
 (3097) Tacitus – planetoida z pasa głównego asteroid